Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1900 war ein Tenniswettbewerb in London.

Reginald Doherty holte sich mit einem Sieg in der Challenge Round über Sydney Howard Smith seinen vierten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 256.

Herreneinzel
1900